

Населені пункти та їхні частини

 Баби — село в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Баби — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Баби — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Баби — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Баби — частина села Ґрущиці в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Баби — частина села Чеканув в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Баби — осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Баби — лісова осада в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки